Jméno Hugo IV. neslo více osob:
 Hugo IV. Nordgavský (970–1048), nordgavský hrabě 
 Hugo IV. Burgundský (1213–1272), burgundský vévoda v letech 1218–1272
 Hugo IV. Kyperský (1295?–1359), kyperský král v letech 1324–1358 

Rozcestníky - jméno